Angola blev uafhængig i 1975. Angolas præsidenter har været:

Referencer 

 
 Præsidenter
Lister over præsidenter